Il doppio del torneo di tennis Moscow Open 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Gretchen Rush e Robin White che hanno battuto in finale Elena Brjuchovec e Evgenija Manjukova 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Mercedes Paz /  Larisa Neiland (semifinali)
 Gretchen Rush /  Robin White (campionesse)

 Natalija Medvedjeva /  Leila Meskhi (primo turno)
 Louise Field /  Rachel McQuillan (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Moscow Ladies Open 1990